Arrondissement Saint-Pierre bezeichnet:

 Arrondissement Saint-Pierre (Martinique), französisches Arrondissement in Martinique
 Arrondissement Saint-Pierre (Réunion), französisches Arrondissement in Réunion